Ekron – antica città dei Filistei
Ekron – personaggio DC Comics
Ekron – città del Kentucky